Остров () — село, входит в Балаховичский сельский совет Владимирецкого района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 285 человек. Почтовый индекс — 34373. Телефонный код — 3634. Код КОАТУУ — 5620880603.

Местный совет 
34373, Ровненская обл., Владимирецкий р-н, с. Балаховичи, ул. Юбилейная, 8.

Ссылки 
 Остров на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Владимирецкого района